One O’Clock Jump — совместный студийный альбом Каунта Бэйси, Джо Уилльямса и Эллы Фицджеральд (записалась в дуэте с Уилльямсом для первого трека), записанный в августе 1957 году на студии Verve Records. Название альбома является отсылкой к композиции Бэйси «One O’Clock Jump», которая присутствует на пластинке в трёх разных версиях.

Список композиций

Избранные участники записи 
 Джо Уилльямс — вокал.
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Каунт Бэйси — фортепиано.
 Генри Коукер, Бенни Пауэлл, Билл Хьюс — тромбон.
 Уэнделл Калли, Рейнальд Джонс, Тэд Джонс, Джо Ньюман — труба.
 Фрэнк Фостер, Чарли Фоулкс, Билл Грэхэм, Маршалл Роял, Фрэнк Уэсс — саксофон.
 Фредди Грин — гитара.
 Эдди Джонс — контрабас.
 Сонни Пэйн — барабаны.
 Эдгар Сэмпсон — аранжировки.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке